Ла Петака има више значења:

 Ла Петака (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Петака (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Петака (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Петака, Асијенда ла Петака (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Петака (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Петака (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Петака (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Петака (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Петака (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику